Clerc puede estar referido a:

Personas 
 Albert Clerc (1830-1918), ajedrecista francés.
 Aurélien Clerc (1979-), ciclista suizo.
 Denis Clerc (economista) (1942-), economista francés.
 François Clerc (1983-), futbolista francés.
 José Luis Clerc (1958-), exjugador profesional de tenis, de nacionalidad argentino.
 Julien Clerc (1947-), cantautor francés.
 Laurent Clerc (1785-1869), profesor y pedagogo francés.
 Thérèse Clerc (1927-2016), activista feminista francesa.
 Vincent Clerc (1981-), jugador francés de rugby.